Виллен Мота Инасио (; 10 января 1992, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильский футболист, нападающий тайского клуба «Тру Бангкок Юнайтед».

Карьера 
Виллен родился в городе Рио-де-Жанейро, и является воспитанником клуба «Васко да Гама». В 2009 году футболиста перевели в первую команду. Нападающий дебютировал как профессионал в бразильский Серии А в 2009 году. В 2012 году игрок отправился в португальский клуб «Портимоненсе», за который сыграл два матча. Затем, в том же году, отправился в Швецию, в команду «Ассириска Фёренинген». Побывав, помимо этого, дважды в «Бангу» и «Америке» (Натал), игрок покинул клуб и перешёл в «Аваи».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Портимоненсе»
Игроки ФК «Ассириска Фёренинген»
Игроки ФК «Бангу»
Игроки ФК «Америка» Натал
Игроки ФК «Аваи»
Игроки ФК «Капивариано»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Сонгкхла Юнайтед»
Игроки ФК «Прачуап»
Игроки ФК «Аль-Батин»
Игроки ФК «Аль-Шола»
Игроки ФК «Сисакет»
Игроки ФК «Бангкок Юнайтед»